Golubovi visokoletači su posebna grupa pasmina golubova kojima je zajedničko svojstvo vrlo visokog leta pri čemu se često podignu toliko visoko da ih se više ne može vidjeti golim okom. Zabilježeno je da je jedan budimpeštanski visokoletač viđen iz zrakoplova na visini od 6000 m što je najviši ikad zabilježeni let goluba. Najraširenija pasmina golubova visokoletača je engleski tipler.

Vidi još 

 bečki visokoletač
 srpski visokoletač

Pasmine golubova